Louis Blanc (metrostation), Parijs
 Louis Blanc (politicus), Frankrijk, (1811-1882)